Il singolare  del Poznań Porsche Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Peter Luczak era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Dušan Lojda.

Denis Gremelmayr ha battuto in finale 6–1, 6–2 Andrej Kuznecov.

Teste di serie

  Peter Luczak (quarti di finale)
  Frederico Gil (quarti di finale)
  Dustin Brown (primo turno)
  Rui Machado (quarti di finale)

 Óscar Hernández (primo turno)
 Simone Vagnozzi (primo turno)
 Antonio Veić (secondo turno)
 Dušan Lojda (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Poznań Porsche Open 2010